Ação Popular (esquerda cristã), grupo clandestino brasileiro (1962-1970).
Access point, Ponto de Acesso em redes sem fio.
Amapá, estado do Brasil.
Antes do Presente, termo arqueológico.
Ap. (Boletim ) Aprovado.
Apartamento.
Associated Press, agência de notícias.
Ascoli Piceno (província), província de Itália.
Autoridade Nacional Palestiniana, Autoridade Palestiniana (em Portugal) ou Autoridade Palestina (no Brasil).
Assembleia Paraense, clube situado no Pará, estado do Brasil.
Volkswagen AP, motor produzido pela Volkswagen.

Desambiguações de siglas